New Rockford ist der Name oder die Teilbezeichnung von:

 New Rockford, eine Ortschaft im Eddy County, im US-Bundesstaat North Dakota
 New Rockford Dam, ein Staudamm im Eddy County, im US-Bundesstaat North Dakota
 New Rockford Number 2 Dam, ein Staudamm im Eddy County, im US-Bundesstaat North Dakota
 New Rockford Bridge, eine historische Brücke im NRHP in New Rockford (NRHP-ID. 97000173)
 US Post Office New Rockford, ein historisches Gebäude im NRHP in New Rockford (NRHP-ID. 89001750)